Ulica Xawerego Dunikowskiego – ulica w Krakowie, położona w całości w Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Przebieg 
Ulica rozpoczyna swój bieg na skrzyżowaniu z aleją gen. Władysława Andersa i ulicą Braci Schindlerów, gdzie staje się fizycznym przedłużeniem tej drugiej. Z tego miejsca biegnie w kierunku północnym z lekkim odchyleniem w kierunku północno-wschodnim. 40 metrów od skrzyżowania z aleją gen. Andersa znajduje się skrzyżowanie z drogami osiedlowymi: ulicą Tomasza Janiszewskiego (po lewej stronie) i gen. Witolda Urbanowicza (po prawej). Następnie, po lewej stronie znajduje się wjazd na parking. Około połowy swojej długości ulica przecina park Planty Bieńczyckie. Dalej na trasie ulicy znajdują się dwa skrzyżowania z drogami osiedlowymi: pierwsze, z dochodzącą od lewej strony ulicą Świętej Rodziny i drugie, z dochodzącą od prawej ulicą Urszulki. Ulica kończy bieg na skrzyżowaniu bez lewoskrętów z ulicą Stanisława Mikołajczyka.

Historia 
Ulica powstała w latach 60. XX wieku, równolegle z budową osiedli wśród których się znajduje, będących częścią zrealizowanego w latach 1962–1979, według projektu konkursowego z 1959 roku autorstwa Jadwigi Guzickiej, zespołu architektoniczno-urbanistycznego Bieńczyce Nowe.

W czerwcu 2006 roku zakończyła się generalna przebudowa ulicy Dunikowskiego. W ramach prac remontowych wykonano nową nawierzchnię asfaltową na jezdni, nawierzchnię betonową w zatokach na przystankach autobusowych, a także przebudowano miejsca parkingowe dla samochodów. Chodniki, perony na przystankach autobusowych, wjazdy i dojścia zostały wykonane z kostki brukowej. Zakres prac budowlanych obejmował również wykonanie nowego odwodnienia oraz montaż nowego oświetlenia.

Infrastruktura 
Ulica Dunikowskiego stanowi drogę dwupasmową, po jednym pasie ruchu w każdym z kierunków. W ciągu ulicy znajdują się dwa zespoły przystanków autobusowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie – „Os. Na Lotnisku” (peron za skrzyżowaniami z aleją gen. Andersa i ulicami Janiszewskiego i gen. Urbanowicza na początku ulicy) i „Dunikowskiego” (para przystanków w obie strony przed skrzyżowaniem z ulicą Mikołajczyka). W bezpośrednim otoczeniu ulicy znajdują się m.in. Kościół św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny na osiedlu Kalinowym 5, zespół pawilonów handlowo-usługowych (mieszczący m.in. Urząd Pocztowy, Filię 51 Biblioteki Kraków, siedzibę Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce oraz inne punkty handlowe i usługowe) na osiedlu Kalinowym 4, pawilon handlowo-usługowy (mieszczący m.in. sklep sieci „Lewiatan”) na osiedlu Wysokim 19, Szkoła Podstawowa nr 104 im. Jana Matejki na osiedlu Wysokim 7 oraz Przedszkole Samorządowe nr 117 na osiedlu Na Lotnisku 15.

Ulicę otaczają osiedla na początkowym fragmencie do Plant Bieńczyckich Strusia od zachodu i Na Lotnisku od wschodu. Na dalszym odcinku osiedla od zachodu Kalinowe i od wschodu Wysokie.

Komunikacja 
Ulicą Dunikowskiego kursują 2 linie MPK Kraków. Są to:

Autobusy 
 123 – Mały Płaszów P+R – Mistrzejowice
 501 – Chełmońskiego Pętla – Bulwarowa (kursy tylko w kierunku Bulwarowej, w przeciwną stronę kursy są wykonywane równoległą ulicą Władysława Broniewskiego)

Przypisy 

Dunikowskiego